Jetstar Asia — сингапурская бюджетная авиакомпания. Является дочерней авиакомпанией Qantas и сестринской авиакомпанией Jetstar и Jetstar Japan. Выполняет из своего базового аэропорта Чанги (Сингапур) рейсы в юго-восточную и восточную Азию.

История 
Jetstar Asia была основана в 2004 году, её основателями стали Qantas (49% акций), сингапурский бизнесмен Тони Чэу (22% акций), FF Wong (10%), и сингапурская государственная компания Temasek Holdings (19%). Сертификат эксплуатанта был получен 19 ноября 2004 года.

После начала деятельности авиакомпании, Jetstar Asia анонсировала 7 рейсов: в Шанхай, Гонконг, Тайбэй, Паттайю, Джакарту, Сурабаю и в Манилу.

Онлайн-продажа билетов началась утром 7 декабря (через день после анонсирования первых трёх рейсов). Рейсы в Манилу начались в 2005 году. 

Рейсы по некоторым направлениям, по таким как Шанхай, Джакарта и Сурабая, так и не начались. В Шанхай рейсы не были запущены по причине запрета китайским авиационным управлением полётов иностранных бюджетных авиакомпаний в Шанхай и Пекин. В Индонезию также были запрещены рейсы, так как местная власть начала вести политику протекционизма.

В 2005 году во флот авиакомпании поступили 5 самолётов. Jetstar Asia планировала взять в лизинг самолёт авиакомпании Atlasjet Airways, но судно было отозвано из договора. Позже появились рейсы в Пхукет, выполнявшиеся 4 раза в неделю, а спустя 3 года, рейсы по этому направлению были приостановлены.

24 июля 2005 года Jetstar Asia выкупила авиакомпанию Valuair. 26 октября 2014 года Valuair прекратила свою деятельность и была полностью поглощена своей материнской компанией.

15 сентября 2006 года Jetstar Asia стала первой иностранной авиакомпанией, совершившей посадку в аэропорту Бангкока Суварнабхуми. 

В 2011 году годовой пассажиропоток авиакомпании составил 2,7 млн пассажиров.

В марте 2011 года были запущены рейсы в Ханчжоу.

В 2015 году в сеть авиакомпании вошли направления в Палембанг, Пеканбару и в Дананг. 

В ноябре 2017 года появились рейсы в , Хатъяй и в Окинаву. 

В 2020 году были запланированы рейсы в Коломбо, но в связи с пандемией COVID-19, их запуск был отложен.

Для предотвращения новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 17 марта 2020 года Jetstar Asia заявила, что приостановит все рейсы с 25 марта по 15 апреля. Деятельность авиакомпании была возобновлена лишь 31 мая 2020 года. 25 июня того же года, компания заявила о сокращении персонала на 180 человек и об уменьшении флота на 5 самолётов.

Направления 

Jetstar Asia выполняет рейсы из Сингапура в 26 городов 12 стран Азии и Австралии.

Код-шеринговые соглашения 
У Jetstar Asia заключены код-шеринговые соглашения со следующими авиакомпаниями:

 Air France
 Emirates
 Finnair
 KLM
 Qantas
 SriLankan Airlines

Флот 
По состоянию на 17 августа 2022 года флот Jetstar Asia состоит из следующих типов самолётов:

Примечания 

Авиакомпании Сингапура
Qantas
Бюджетные авиакомпании